Ligon ist der Familienname folgender Personen: 

 Glenn Ligon (* 1960), US-amerikanischer Künstler 
 Jim Ligon (* 1944), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Richard Ligon († 1662), britischer Schriftsteller, Verfasser eines historischen Werkes über Barbados
 Robert F. Ligon (1823–1901), US-amerikanischer Politiker 
 Thomas Watkins Ligon (1810–1881), US-amerikanischer Politiker